

Urzędy współczesne 
 Marszałek Sejmu (III Rzeczpospolita) – poseł, najwyższy przedstawiciel Sejmu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności.
 Marszałek Senatu (III Rzeczypospolita) – senator, najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności.
 Marszałek województwa – przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa.
 Lord marszałek – ósmy urząd w hierarchii wielkich urzędników państwowych w Wielkiej Brytanii.

Urzędy historyczne 
 marszałek dworu – historyczny urząd, którego zadaniem było zarządzanie dworem monarchy.
 marszałek wielki koronny – historyczny urząd senatorski w Polsce w okresie średniowiecza i w I Rzeczypospolitej.
 marszałek wielki litewski – historyczny urząd senatorski na Litwie w okresie średniowiecza i w I Rzeczypospolitej.
 marszałek nadworny koronny – historyczny urząd centralny w Polsce w okresie średniowiecza i w I Rzeczypospolitej.
 marszałek nadworny litewski – historyczny urząd centralny na Litwie w okresie średniowiecza i w I Rzeczypospolitej.
 marszałek szlachty – historyczna instytucja samorządu szlacheckiego sięgająca czasów I Rzeczypospolitej podzielona na marszałków gubernialnych i powiatowych.
 marszałek ziemski – historyczny urząd ziemski na Litwie w okresie średniowiecza i w I Rzeczypospolitej.
 marszałek konfederacki – historyczny urząd, sprawował władzę wykonawczą wraz z królem i Senatem.
 Marszałek Sejmu (I Rzeczpospolita) – historyczny urząd przewodniczącego obrad Izby Poselskiej Sejmu I Rzeczypospolitej.

Stopnie wojskowe 
 marszałek (stopień wojskowy) – w wielu krajach najwyższy stopień, nadawany dowódcom za wybitne osiągnięcia wojenne.
 marszałek polny – najwyższy stopień wojskowy w wielu armiach lądowych świata.
 Marszałek Związku Radzieckiego – najwyższy stopień wojskowy ZSRR.
 Marszałek Federacji Rosyjskiej – najwyższy stopień wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
 sprawował władzę wykonawczą wraz z królem i Senatem.

Inne 
 Marszałek (szczyt) – szczyt w Gorcach.

Osoby 
 Halina Filek-Marszałek – polska reżyserka i scenarzystka filmów animowanych.
 Barbara Marszałek – polska aktorka teatralna i filmowa.
 Bartłomiej Marszałek – polski motorowodniak, zawodnik klubu Polonia Warszawa.
 Bernard Marszałek – polski motorowodniak, zawodnik klubu KS Polonia Warszawa.
 Jan Marszałek – polski pisarz i poeta, działacz polityczny.
 Krystyna Marszałek-Młyńczyk – polska dziennikarka prasowa, tłumaczka i redaktorka, działaczka społeczna.
 Lechosław Marszałek – polski reżyser i scenarzysta filmów animowanych. Twórca psa Reksia.
 Leon Marszałek – polski prawnik, działacz spółdzielczości, wydawca, podporucznik, harcmistrz, ostatni naczelnik Szarych Szeregów.
 Rafał Marszałek – polski krytyk filmowy, historyk filmu, nowelista, scenarzysta filmów dokumentalnych, szachista. 
 Waldemar Marszałek – polski zawodnik sportów motorowodnych, samorządowiec, były radny m. st. Warszawy.

Zobacz też 
 marszałkowie Francji – lista marszałków Francji.
 marshal (policjant) – określone siły policyjne, federalne lub lokalne w USA.
 Reichsmarschall – najwyższy historyczny niemiecki stopień wojskowy w rzeszy, używany również w armii Świętego Cesarstwa Rzymskiego.